Ха́ргла (), на местном наречии Ха́рглы (Harglõ) — деревня в волости Валга уезда Валгамаа, Эстония.  

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Тахева.

География 
Расположена на юге Эстонии, в 26 километрах к юго-востоку от уездного центра — города Валга. Расстояние до волостного центра — города Отепя — 50 километров. Высота над уровнем моря —  67 метров.

Через деревню проходит шоссе Выру—Мынисте—Валга. На территории деревни в реку Мустйыги впадает ручей Харгла; окрестности реки входят в состав природного парка Койва-Мустйыэ.

На севере Харгла находится возвышенность  (124 метра над уровнем моря). В начале 19-ого столетия здесь проводил свои астрономическо-тригонометрические измерения Фридрих Георг Вильгельм Струве. В своих записках астроном восхваляет красоту здешних лесов.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 169 человек, из них 163 (96,4 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 160 жителей: 78 женщин и 82 мужчины; 116 человек трудоспособного возраста (15–64 года), 9 детей в возрасте до 15 лет и 35 человека пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Харгла:

История 
Харгла и Сооблазе ранее составляли историческую деревню Тахева (в 1805 году Taiwola).

В письменных источниках 1688 года упоминаются Hergel (хутор), Hergil Jacob и Hergil Ifwane (крестьяне), 1922 года — Hargla alevik (посёлок Харгла).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, населённый пункт обозначен как Харола.

В средние века южная часть Харгла относилась к Дерптскому епископству, западная часть — к приходу Урвасте. В 1694 году из частей приходов Урвасте, Карула и Гауйиена был создан приход Харгла. Его пастором в 1811–1822 годах был Генрих Георг фон Яннау.

В 1688 году упомянута кистерская школа Харгла. Занятия проходили в овине, где не было ни окон, ни печки. В 1787 году была построена сельская школа — в настоящее время это основная школа Харгла.

В 1845–1848 годах в приходе Харгла шёл процесс смены вероисповедания. В Лаанеметса, административном центре прихода, была построена православная церковь Святых Петра и Павла. Во второй половине 19-ого столетия большая часть населения Харгла переехала в Россию, и в то же время сюда переселились латыши.

В начале 19-ого столетия стало разрастаться поселение вокруг католической церкви Харгла. На землях пастората, простирающихся от церкви до школы, было построено множество небольших жилых домов, возник посёлок, в 1977 году получивший статус деревни. В конце 19-ого столетия в Харгла была открыта одна из первых сельских аптек. Деревня состоит из двух частей; северную часть называют Керикумыйза (), южную — Пильпакюля ().

В советское время здесь работали библиотека и аптека. Через деревню проходила железная дорога Валга—Мынисте—Апе—Алуксне—Шулбене, и работала железнодорожная станция «Харгла».

В 1945–1954 годах деревня входила в состав Харглаского сельсовета, затем, до распада СССР, — в состав Тахеваского сельсовета. В 1977 году (период кампании по укрупнению деревень) с Харгла были объединены деревни Меосы (Меосе — ), Мяльги () и Таммыкюля ().

Инфраструктура 
В деревне работают основная школа-детский сад и филиал Валгаской центральной библиотеки. В 2017/2018 учебном году объединённую группу детсада посещали 14 детей, в школе обучались 37 детей (по сравнению с 2008/2009 учебным годом число учеников снизилось на 48 %). В школе работает кружок выруского языка.

В определённые дни ведёт приём семейный врач. В Доме культуры Харгла работает Открытый молодёжный центр Тахева. Помещения дома можно использовать для проведения различных торжеств, семинаров, собраний. В 2017 году здесь работали женский танцевальный кружок, кружок немецкого языка, драматический кружок, танцевальный группа сеньоров, кружок настольного тенниса, женский ансамбль “HarMõn”.

В Харгла есть уличное освещение. Работает магазин продуктов и товаров первой необходимости. По состоянию на 2018 год система общего водоснабжения и канализации в деревне отсутствовала.

Достопримечательности 
Памятники культуры Эстонии:

 католическая церковь ХарглаТипичный пример сельской церкви 19-ого столетия в стиле неоготики. Первоначальное здание возведено в 1817–1821 годах, основательно перестроено в 1873–1874 годах. В настоящее время является центром католического прихода Харгла;
 пасторат Харгла.Главное здание церковной мызы в стиле барокко построено, вероятно, во второй половине 18-ого столетия. Исторически мызы носила немецкое название пасторат Харьель (). В советское время в здании работали Харглаский пункт обслуживания и библиотека. В настоящее время не используется, при инспектировании 18.11.2020 его состояние была оценено как аварийное;
 фонтан пастората ХарглаКруглый колодец-фонтан диаметром полтора метра, выложенный известняком. Находится в зелёной зоне перед главным зданием церковной мызы. У края фонтана установлена гранитная фигура плачущего ребёнка;
 корчма ХарглаОбразец характерного для своего времени питейного заведения. Первые сведения о корчме относятся к 1667 году. Нынешнее здание, вероятно, построено в первой половине 19-столетия. С 1928 года использовалось в качестве народного дома. В 1934 году была приобретена Образовательным обществом Харгла и с того времени выполняет функции дома культуры;
 кладбище Харгла и кладбищенская часовняНаходится на восточном берегу ручья Харгла. Основано примерно в 1773 году. Представляет интерес частная часовня 1781 года , место упокоения семьи Вассерманов;
 братская могила погибших во Второй мировой войнеВнесена в Регистр памятников культуры Эстонии в 1997 году. Место захоронения праха 503 советских воинов, погибших в сражениях в окрестностях деревни и умерших в полевых госпиталях Тахева. Известно 456 имён. Монумент из доломита установлен в 1956 году.

Происхождение топонима 
В давние времена на месте нынешней церкви святых Петра и Павла находилась деревня, жители которой считались трусливыми, и поэтому соседи назвали деревню Аргкюла (, с эст. — «Деревня тру́сов»). Отсюда и произошло название Харгла.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Валгамаа